Split může znamenat:

 Split – chorvatské pobřežní město
 split (Unix) – unixový příkaz
 split (klimatizace) – klimatizační systém, kdy na jedinou venkovní jednotku je napojeno několik interiérových jednotek
 split album – hudební nahrávka lidově nazývaná splitko, nejčastěji obsahuje tvorbu 2 kapel
 Split (album, The Groundhogs) – album kapely The Groundhogs
 Split (České Budějovice) – zaniklá vinárna v Českých Budějovicích